2015 Adrian Flux British FIM Speedway Grand Prix - czwarta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2015. Zawody odbyły się 4 lipca 2015 na Millennium Stadium w Cardiff.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Craiga Cooka. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Jason Garrity i Robert Lambert.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie mógł wystąpić Jarosław Hampel. Jako zmiana kwalifikowana pojechał: Peter Kildemand.

 (#33)  Jarosław Hampel → (#19)  Peter Kildemand

Losowanie pozycji startowych odbyło się 3 lipca.

Wyniki 

Bieg po biegu:
 Pedersen, Doyle, Kasprzak, Harris
 Zagar, Jensen, Iversen, Jonsson
 Cook, Holder, Hancock, Janowski
 Batchelor, Kildemand, Jonasson, Woffinden
 Woffinden, Holder, Pedersen, Jensen
 Kildemand, Iversen, Cook, Doyle (w)
 Janowski, Zagar, Batchelor, Kasprzak
 Hancock, Harris, Jonasson, Jonsson
 Iversen, Jonasson, Pedersen, Janowski
 Hancock, Jensen, Doyle, Batchelor
 Holder, Kildemand, Jonsson, Kasprzak
 Woffinden, Zagar, Cook, Harris
 Zagar, Hancock, Kildemand, Pedersen (w)
 Woffinden, Doyle, Jonsson, Janowski
 Kasprzak, Jonasson, Jensen, Cook
 Holder, Iversen, Harris, Batchelor (w)
 Pedersen, Cook, Lambert, Garrity (w), Jonsson (t)
 Holder, Doyle, Jonasson, Zagar
 Woffinden, Hancock, Iversen, Kasprzak
 Jensen, Harris, Kildemand, Janowski
 Półfinały:
 Holder, Iversen, Pedersen, Zagar
 Woffinden, Kildemand, Hancock, Jensen
 Finał:
 Iversen, Holder, Kildemand, Woffinden

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Wielka Brytania
2015
2015 w Walii
Sport w Cardiff